Філамін А, альфа-ізоформа () – білок, який кодується геном FLNA, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 647 амінокислот, а молекулярна маса — 280 739.

Задіяний у такому біологічному процесі як біогенез та деградація війок. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки